Луговской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Луговое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1658 человек, в том числе 780 мужчин и 878 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Выползово (село) — 
 Забродино (село) — 
 Луговое (село, административный центр) — 

Луговской — упразднённый в 2000 году посёлок.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района